Stanley är ett engelskt förnamn, som burits av bland andra:

 Stanley Baldwin
 Stanley Clarke
 Stanley Donen
 Stanley Kubrick
 Stanley Matthews
 Stanley Sjöberg
 Stanley Tucci
 Stanley Williams

Se även  
 Stanley (efternamn)